Indoor cycling, staand of zittend fietsen op een speciale stationaire fiets (hometrainer). Ook wel spinning genoemd.
 Spinning (spinnewiel), bijeenkomsten in de winter waar door meisjes en vrouwen werd gesponnen.
Spinproces van kunstvezels, in het Engels ook spinning genoemd